Надлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Надлер, Василий Карлович (1840—1894) — русский немец, историк, выпускник историко-филологического факультета и профессор Харьковского Императорского университета.
 Надлер, Хенрик (1901—1944) — венгерский футболист, играл на позиции полузащитника.